Congrés Nacional Oromo (del seu nom en anglès Oromo National Congress), partit polític històric d'Etiòpia
 Open Network Computing, sistema de crida a procediment remot de Sun Microsystems
 ONC també és el codi UCI de l'ONCE, equip ciclista d'Espanya
 Onc. també és l'abreviatura d'Oncidium, gènere d'orquídies